Alexics György
Alexics György (1864–1936) nyelvész
Alexits György
Alexits György (1899–1974) matematikus, akadémikus